Чемпионат мира по хоккею с мячом 1997
 Чемпионат мира по хоккею с шайбой 1997
 Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд 1997
 Чемпионат мира по хоккею с шайбой 1997 (женщины)